Sanche II peut faire référence à :
 Sanche II de Navarre, dit Abarca (935-994), roi Navarre de 970 à 994, comte d'Aragon de 972 à 994.
 Sanche II de Castille, roi de Castille de 1065 à 1072.
 Sanche II de Portugal, dit le Pieux (1207-1248), roi de Portugal et des Algarves de 1233 à 1248.

Voir aussi
 

Homonymie